Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2011 was de achttiende editie van dit officieuze wereldkampioenschap darts die gehouden werd in Alexandra Palace in Londen. De Engelsman Adrian Lewis werd voor het eerst kampioen. Hij versloeg de Schot Gary Anderson met 7-5 in de finale. Het toernooi liep van 16 december 2010 tot 3 januari 2011 met onderbrekingen tijdens de kerstdagen en oudjaar. In de eerste ronde speelden er 64 spelers mee, waarvan er eerst nog zestien een voorronde moesten spelen. De finale werd gewonnen door de Engelse darter Adrian Lewis, hij won met 7-5 in sets van de Schot Gary Anderson. In de finale gooide Lewis een 9-darter, de eerste in een finale van het wereldkampioenschap.

Schema

Prijzengeld
Tijdens dit toernooi was er een prijzenpot van in totaal 1.000.000 pond, hetzelfde bedrag als het jaar ervoor.. Het prijzengeld werd als volgt verdeeld:
 Winnaar: 200.000
 Finalist: 100.000
 Derde plaats: 60.000
 Vierde plaats: 40.000
 Kwartfinale: 25.000
 Derde ronde: 15.000
 Tweede ronde: 10.000
 Eerste ronde: 6.000
 Voorronde: 3.500
 Hoogste finish: 10.000
 9-darter: 25.000

Darts in 2011
2011